Кубок Азии по футболу среди женщин 2003 года — четырнадцатый по счету футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 8 по 21 июня 2003 года в Таиланде. впервые на турнире участвовала Мьянма. Победителем турнира в 2-й раз стала сборная КНДР, обыгравшая в финале со счетом 2-1 Китай.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Группа С

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты матчей на официальном сайте AFC
 Результаты на сайте RSSSF

Кубки Азии по футболу среди женщин
Спорт в Таиланде в 2003 году
Июнь 2003 года
Чемпионаты Азии в Таиланде
Футбол в Азии в 2003 году
Международные соревнования по футболу в Таиланде